Ел Карињо има више значења:

 Ел Карињо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Карињо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Карињо, Санта Ана (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Карињо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карињо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карињо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карињо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Карињо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Карињо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику